

Fumetto 
 Jester – personaggio dei fumetti Quality Comics/DC Comics
 Jester – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jester – personaggio della saga cinematografica Puppet Master

Persone 
 Beauford H. Jester – politico statunitense
 George Taylor Jester – politico statunitense
 Virgil Jester – ex giocatore di baseball statunitense

Altro 
 Jester Records – etichetta discografia norvegese
 Jester of Columbia (o Jester) – rivista umoristica statunitense
 Jester – barca a vela

Pagine correlate 
The Jester
Jesters